est la formule brute de plusieurs isomères :

hex-3-èn-1,5-diyne, numéro CAS , mélange des stéréoisomères Z et E
 Z-hex-3-èn-1,5-diyne, numéro CAS 
 E-hex-3-èn-1,5-diyne, numéro CAS 
triafulvalène ou cyclopropénylidènecyclopropène, numéro CAS 
 Aryne / radical phénylène
 benzyne ou 1,2-dideshydrobenzène, numéro CAS 
 1,3-dideshydrobenzène
 1,4-dideshydrobenzène